

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Wałsnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko 
 Wałsnów – przysiółek wsi Grzegorzowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów